Bednarz ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Bednarz († 2013), polnischer Schauspieler
 Dieter Bednarz (* 1956), deutscher Journalist und Buchautor
 Klaus Bednarz (1942–2015), deutscher Journalist
 Liane Bednarz (* 1974), deutsche Juristin und Publizistin
 Zuzanna Bednarz (* 2005), polnische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Bednarz Cove
 Bednář